North Portal steht für:
 North Portal, zwei Felsentürme im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 North Portal (Saskatchewan), Gemeinde in Kanada